Sonic X este un serial televiziune japonez de anime bazat pe seria de jocuri video Sonic the Hedgehog de la Sega. Produs de TMS Entertainment în colaborare cu Sega și Sonic Team, și regizat de Hajime Kamegaki, Sonic X a durat inițial pentru 52 de episoade, difuzate pe TV Tokyo din 6 aprilie 2003 până pe 28 martie 2004. Încă 26 de episoade au fost difuzate în Statele Unite, Canada, Europa și Orientul Mijlociu între 2005 și 2006. Localizarea și difuzarea americană au fost coordonate de către 4Kids Entertainment, care a editat serialul și a creat muzică nouă.

Serialul urmărește un grup de animale antropomorfice care sunt transportați accidental din planeta lor pe Pământ după ce au încercat să își salveze un prieten de al lor din mâna inamicului lor Doctorul Eggman. Separat, Sonic Ariciul este salvat de un băiat pe nume Chris Thorndyke, care îl ajută să își găsească prietenii între timp ce se confruntă cu Doctorul Eggman și roboții săi pentru controlul Smaraldelor de Haos, și devenind celebri. Ultimul story arc vede pe Sonic și prietenii lui întorcându-se în lumea lor cu Chris, unde intră în spațiu cu o nou-găsită creatură de plantă pe nume Cosmo și se luptă împotriva unei armate de extratereștri numiți Metarex.

Sonic X a avut parte de o recepție mixtă. În general, criticilor le-au displăcut localizarea americană și unele personaje, dar au lăudat povestea și esteticul. Serialul a fost popular în Statele Unite și în Franța, dar a fost mai puțin popular în țara sa natală Japonia. Mărfurile serialului includ un joc video educativ pentru Leapster, cărți de joc, cărți de benzi desenate care își urmează povestea lor proprie și o mulțime de jucării și alte obiecte.

Episoade

Referințe

Legături externe 

 Site-ul oficial al Sonic Team (în japoneză)
 Site-ul oficial TMS Entertainment  (în engleză)
 Site-ul oficial TV Tokyo (în japoneză)
 Site-ul oficial TMS Entertainment  (în japoneză)
 
 Sonic X la Absolute Anime
 
 Site-ul oficial Discotek Media

Seriale Anime
Seriale de televiziune din 2003
Seriale de televiziune Sonic
Seriale de animație
Desene animate
Jetix